Слинько — фамилия:

 Слинько, Владимир Филиппович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 3 сентября 1916.
 Слинько, Лаврентий Антонович (Акимович) — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6281; 11 декабря 1840.
 Слинько, Михаил Гаврилович (1914—2008) — советский учёный-физикохимик.
 Слинько, Пётр Фёдорович (1895—1919) — украинский революционер.

Другое 
 Разум (Слинько), Роман Владимирович (род. 1981) — луганский и российский музыкант, продюсер, сценарист